Абу́ Дула́ф () — кунья, часть арабского имени.
 Абу Дулаф аль-Хазраджи — арабский поэт и путешественник X века.
 Абу Дулаф аль-Иджли — основатель династии дулафидов в Хамадане, наместник аббасидского халифа ал-Мамуна (813—817) в Хамадане.